Stilbophoma är ett släkte av svampar. Stilbophoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stilbophoma